Hradů s tímto názvem existuje více:

 Hrad Rabštejn (Dukovany) — zřícenina hradu v okrese Třebíč
 Hrad Rabštejn (Bedřichov) — zřícenina hradu v okrese Šumperk
 Jiné pojmenování hradu Rabštejnek — zřícenina hradu v okrese Chrudim